Heilprinia är ett släkte av snäckor. Heilprinia ingår i familjen Fasciolariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Snäckor
Heilprinia